Gai Aqil·li Tusc, cònsol romà del segle V aC.
 Cecina Tusc, prefecte del pretori del segle I aC.